Дударова Вероніка Борисівна — російська диригентка, народна артистка СРСР.
 Ніна Дударово (Дударова Ніна Олександрівна) — радянська ромська поетеса.
 9737 Дударова (9737 Dudarova) — астероїд головного поясу

Див. також 
 Дудар